Tehvandi steht für folgende Sportstätten in der Gemeinde Otepää, Estland:

 Tehvandi-Schanze, Skisprungschanze
 Tehvandi spordikeskus, Sportzentrum für Sommer- und Wintersport